Osoby o tym nazwisku:
 Américo Galván − urugwajski piłkarz
 Bruno Galván − argentyński piłkarz
 Dawid Galván Bermúdez − rzymskokatolicki duchowny, święty
 Luis Galván − argentyński piłkarz
 Rubén Galván − argentyński piłkarz